Cidra – città di Porto Rico
 Centro imolese documentazione resistenza antifascista e storia contemporanea (CIDRA)
 Cucurbita ficifolia – zucca siamese